

Musica 
 Planet Rock – singolo di Afrika Bambaataa & Soulsonic Force del 1982
 Planet Rock: The Album – album di Afrika Bambaataa & Soulsonic Force del 1986

Radio 
 Planet Rock – emittente radiofonica britannica
 Planet Rock – programma radiofonico italiano